Сан Марсијал има више значења:

 Сан Марсијал (Ангангео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Марсијал (Уахикори), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Сан Марсијал (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Марсијал (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Сан Марсијал (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Марсијал (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Сан Марсијал (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику